Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, les tanar'ri sont une race fictive de démons. Les engeances des plans maléfiques (d'Achéron aux Abysses) sont appelées fiélons (fiends en anglais).

Les tanar'ri sont la race infernale la plus fertile du plan des Abysses, virtuellement infini en termes d'espace, donc de nombre, mais défini arbitrairement comme étant composé de 666 strates. Ils sont rapaces, et cruels. Il en existe plusieurs sous-genres, d'apparence, de pouvoir et de force différents. Les « vrais » tanar'ri contrôlent les autres et organisent leurs rangs, en les envoyant combattre leurs ennemis.

Les dieux qui vivent sur le Plan des Abysses, comme Lolth règnent sur les princes démons au sommet de l'échelle.

Dans la première édition des règles d’AD&D, les tanar'ri étaient connus sous le seul nom de démons (et de la même façon, les baatezu n'étaient encore que des diables). Le changement de nom s'est opéré dans la seconde édition du livre de règles, sous la pression conjuguée de groupes fondamentalistes religieux et d'autres observateurs qui jugeaient que le jeu encourageait la vénération de Satan. TSR, la société éditrice de Donjons et Dragons, a donc décidé d'adopter des dénominations plus neutres. La troisième édition a ensuite permis un retour aux noms originaux ; depuis lors, on considère que le terme tanar'ri désigne plutôt la sous-catégorie la plus puissante des démons, cette dernière appellation servant donc de terme générique pour tous les habitants des Abysses.

Sous-espèces de tanar'ri 
Les tanar'ri sont parfois appelés des démons, comme tout être originaire des Abysses, le plan chaotique mauvais aux strates infinies. Cruels, ils tentent de rester indépendants de tout pouvoir extérieur.
 Alkilith
 Alu-fiélonne (fiélon = tanar'ri) – rejeton de sexe féminin d'un tanar'ri et d'une autre créature. (cf. infra ; pendant féminin du « cambion »)
 Armanite
 Babau
 Balor – inspiré des Balrogs. S'ils en possèdent la plupart des attributs (épée ardente, fouet, etc.), ils ne sont toutefois pas d’ascendance divine. Ils font partie des plus puissants des tanar'ri ; ce sont les plus puissants parmi ceux qui sont décrits dans le Manuel des monstres de la troisième édition de D&D, il est toutefois possible d'en trouver de plus puissants grâce aux nombreux suppléments dudit jeu.
 Bar-lgura
 Bébilith
 Bulezau
 Cambion – rejeton de sexe masculin d'un tanar'ri et d'une autre créature : la nature maléfique de certains tanar'ris, leur permettant de prendre la forme de leur choix, ils peuvent ainsi se reproduire avec presque toutes les créatures vivantes. Toutefois, leur choix se porte le plus souvent sur les humains. Les cambions sont aussi appelés « demi-démons » ou « semi-démons ». (Pour plus de détails, cf. Cambion)
 Chasme
 Dretch
 Glabrezu – géant à tête de chien cornu qui possède une paire de bras et une paire de puissantes pinces. C'est un tentateur.
 Goristro
 Hezrou – hommes-crapauds à la peau noire.
 Horreur chasseresse
 Incube – l'incube est le pendant masculin du succube (cf. infra).
 Klurichir
 Manes – hommes obèses et difformes n'étant que de simples soldats, totalement sacrifiables.
 Marilith – démones à 6 bras et dont la partie inférieure est une queue de serpent. Elles servent de généraux et de stratèges dans la Guerre Sanglante.
 Maurezhi
 Molydeus
 Succube – le principal attribut d'un succube est la séduction. Elle est d'une beauté littéralement captivante, sorte de femme fatale (cf. succube). C'est une tentatrice.
 Nabassu
 Nalfeshnee – gros monstres aux petites ailes, hybride entre un gorille et un sanglier. Ils jugent les âmes qui arrivent dans les Abysses.
 Rutterkin
 Vrock – hommes-vautours.
 Wastrilith
 Yochlol – tas de chair tentaculaire, puant et métamorphes, pouvant également se changer en gaz. Ils sont invoquées par les prêtresses de Lolth lors de sacrifice.

Articles connexes 
 Liste des Princes Démons (Donjons et Dragons)
 Princes Démons
 Races planaires

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés